Крупночешуйные триглы, или лепидотриглы (), — род придонных лучепёрых рыб из семейства тригловых (Triglidae). Представители рода распространены в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах.

Тело покрыто ктеноидной чешуёй. В отличие от других родов семейства трихловых у представителей рода крупночешуйных тригл чешуя крупная, количество поперечных рядов чешуй всегда превышает 65. Вдоль боковой линии костные щитки отсутствуют. Два спинных плавника, вдоль их основания проходит ряд колючих шипов, направленных назад.

Виды 
В состав рода включают 53 вида:
 Lepidotrigla abyssalis D. S. Jordan & Starks, 1904
 Lepidotrigla alata (Houttuyn, 1782)
 Lepidotrigla alcocki Regan, 1908
 Lepidotrigla annamarae del Cerro & Lloris, 1997
 Lepidotrigla argus Ogilby, 1910
 Lepidotrigla argyrosoma Fowler, 1938
 Lepidotrigla bentuviai Richards & Saksena, 1977
 Lepidotrigla bispinosa Steindachner, 1898
 Lepidotrigla brachyoptera Hutton, 1872
 Lepidotrigla cadmani Regan, 1915
 Lepidotrigla calodactyla Ogilby, 1910
 Lepidotrigla carolae Richards, 1968
 Lepidotrigla cavillone (Lacépède, 1801)
 Lepidotrigla deasoni Herre & Kauffman, 1952
 Lepidotrigla dieuzeidei Blanc & Hureau, 1973
 Lepidotrigla eydouxii Sauvage, 1878
 Lepidotrigla faurei Gilchrist & W. W. Thompson, 1914
 Lepidotrigla grandis Ogilby, 1910
 Lepidotrigla guentheri Hilgendorf, 1879
 Lepidotrigla hime Matsubara & Hiyama, 1932
 Lepidotrigla japonica (Bleeker, 1854)
 Lepidotrigla jimjoebob Richards, 1992
 Lepidotrigla kanagashira Kamohara, 1936
 Lepidotrigla kishinouyi Snyder, 1911
 Lepidotrigla larsoni del Cerro & Lloris, 1997
 Lepidotrigla lepidojugulata S. Z. Li, 1981
 Lepidotrigla longifaciata Yatou, 1981
 Lepidotrigla longimana S. Z. Li, 1981
 Lepidotrigla longipinnis Alcock, 1890
 Lepidotrigla macrobrachia Fowler, 1938
 Lepidotrigla marisinensis (Fowler, 1938)
 Lepidotrigla microptera Günther, 1873
 Lepidotrigla modesta Waite, 1899
 Lepidotrigla mulhalli W. J. Macleay, 1884
 Lepidotrigla multispinosa J. L. B. Smith, 1934 
 Lepidotrigla musorstom del Cerro & Lloris, 1997
 Lepidotrigla nana del Cerro & Lloris, 1997
 Lepidotrigla oglina Fowler, 1938
 Lepidotrigla omanensis Regan, 1905
 Lepidotrigla papilio (G. Cuvier, 1829)
 Lepidotrigla pectoralis Fowler, 1938
 Lepidotrigla pleuracanthica J. Richardson, 1845 
 Lepidotrigla punctipectoralis Fowler, 1938
 Lepidotrigla robinsi Richards, 1997
 Lepidotrigla russelli del Cerro & Lloris, 1995
 Lepidotrigla sayademalha Richards, 1992
 Lepidotrigla sereti del Cerro& Lloris, 1997
 Lepidotrigla spiloptera Günther, 1880
 Lepidotrigla spinosa M. F. Gomon, 1987
 Lepidotrigla umbrosa Ogilby, 1910
 Lepidotrigla vanessa (J. Richardson, 1839)
 Lepidotrigla vaubani del Cerro & Lloris, 1997
 Lepidotrigla venusta Fowler, 1938

Примечания

Литература 
 

Тригловые